Goldenes Dreieck steht für:

 Goldenes Dreieck (Geometrie), gleichschenkliges Dreieck mit Seitenverhältnissen im Goldenen Schnitt
 Goldenes Dreieck (Asien), Region in Südostasien
 Goldenes Dreieck (Mexiko), Region von Drogenkartellen zwischen den Bundesstaaten Chihuahua, Durango und Sinaloa
 Goldenes Dreieck (Indien), Tourismusregion in Indien (Delhi, Agra und Jaipur)
 Goldenes Dreieck (Jakarta), Geschäftszentrum von Jakarta, Indonesien 

Siehe auch:
 Golden Triangle